HB — позначення твердості за Брінеллем.
 Hb — позначення вмісту гемоглобіну в крові (медицина).
 HB — автовиробник Швеції.

Акроніми